est un album du groupe britannique  (2005).
  est une chanson du groupe français  (2013).

Voir aussi 
 , mini-album du groupe anglais